Bartoloni ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Bartolonii (1914–1956), italienischer Paläograph und Diplomatiker
 Ilda Bartoloni (1946–2009), italienische TV-Journalistin
 Riccardo Bartoloni (1885–1933), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat